A tarack jelentheti a következőket:

 tarack (löveg): az ágyú és a aknavető közé eső lövegfajta
 tarack (botanika): a föld alatti módosult hajtások egy fajtája (stolo)
 tarackbúza: egy növényfaj (tarackja miatt jellegzetes)